Gunja-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gunja-dong, Siheung, stadsdel i Siheung, Gyeonggi, 
 Gunja-dong, Seoul, stadsdel i Gwangjin-gu, Seoul,